O termo azulão pode remeter aos seguintes artigos:

Animais

Aves 
 Azulão, (Passerina brissonii)
 Azulão ou Azulinho, (Passerina glaucocaerulea)
 Azulão ou Carretão, (Sericossypha loricata)
 Azulão ou Chupim, (Molothus bonariensis)
 Azulão ou Sanhaço-frade, (Stephanophorus diadematus)
 Azulão ou Tiê-preto, (Tachyphonus coronatus)

Insetos 
Borboleta-da-coronilha, (Morpho catenarius)
Borboleta-branca, (Morpho laertes)

Pessoas 
Azulão, cantor e compositor.

Desambiguação